

Música
A gravadora Sony Music tem uma coleção de coletâneas intitulada The Essential. Álbuns da série incluem:
The Essential Alice in Chains
The Essential Barbra Streisand
The Essential Billy Joel
The Essential Blue Öyster Cult
The Essential Bob Dylan
The Essential Celine Dion
The Essential Iron Maiden
The Essential Jars of Clay
The Essential Jefferson Airplane
The Essential Mariah Carey
The Essential Michael Jackson
The Essential Mike Oldfield
The Essential Miles Davis
The Essential Ozzy Osbourne
The Essential Santana
The Essential Shaggy
The Essential "Weird Al" Yankovic

Ou ainda:
The Essential (álbum de Era)

Veja também
The Essentials

Desambiguação